Barbas de chivo puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostis delicatula
El nombre común de la planta Calliandra houstoniana.
El nombre común de la planta Clematis dioica.
El nombre común de la planta Corynephorus canescens